Anders Nyberg kan syfta på
Anders Nyberg (illustratör) (*1962) – en svensk illustratör, författare och konstnär
Anders Nyberg (musiker) (*1955) – en svensk musiker, kompositör, arrangör och körledare
Anders Nyberg (journalist)